Cazoleta puede referirse a:

 Pieza metálica con forma semiesférica de un florete (espada de esgrima) que sirve como resguardo o protección para la mano en la empuñadura.
 a la Cazoleta (petroglifo); o
 el nombre común de la planta Ranunculus bulbosus.